Риу-Тинту () — топоним:

 Риу-Тинту (Параиба) — муниципалитет штат Параиба Бразилии.
 Риу-Тинту (Гондомар) — город и район в муниципалитете Гондомар округа Порту Португалии.
 Риу-Тинту (Эшпозенди) — район (фрегезия), муниципалитета Эшпозенди округа Брага Португалии.